Manicoré kan syfta på:

Brasilien 

 Manicoré (kommun), Amazonas, 
 Manicoré (ort), Amazonas,